Miljevići je lahko:
 Miljevići, Bosanska Gradiška (Bosna in Hercegovina)
 Miljevići, Vzhodno Novo Sarajevo (Bosna in Hercegovina)
 Miljevići, Zavidovići (Bosna in Hercegovina)
 Miljevići, Prijepolje (Srbija)